Die Taigei-Klasse, auch als 29SS-Klasse bezeichnet, ist eine Klasse konventioneller Jagd-U-Boote der japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte (JMSDF).

Allgemeines 
Wie die letzten beiden Boote (Ōryū und Tōryū) der vorhergehenden Klasse, werden die Boote der Taigei-Klasse mit Lithium-Ionen-Akkumulatoren anstatt Bleiakkumulatoren ausgestattet.

Einheiten

Siehe auch 
 Liste der U-Boot-Klassen nach Staaten

Einzelnachweise 

Militärschiffsklasse (Japanische Selbstverteidigungsstreitkräfte)
Militär-U-Boot-Klasse